Samas steht für:
  Šamaš, akkadischer und babylonischer Sonnengott
  Samas-Gruppe, deutscher Büromöbelhersteller